Il existe plusieurs lois portant le nom de Jacobus Henricus van 't Hoff :

 la loi de l'osmométrie concernant l'osmose ;
 la loi de déplacement des équilibres chimiques par variation de la température ;
 la loi de vitesse ou loi de cinétique concernant la vitesse des réactions chimiques.

La relation de van 't Hoff concerne la variation de la constante d'équilibre d'un équilibre chimique en fonction de la température.